Le mot informateur peut faire référence à :
 Indicateur (police) ;
 en Belgique et aux Pays-Bas, l'informateur est la personne politique qui intervient en amont d'un « formateur », en vue de former une coalition gouvernementale après des élections.

voir aussi 
 Informateur d'échecs, société de publication de livres et de logiciels d'échecs ;
 Nouvel Informateur catholique : magazine catholique canadien ;

Notes